Forfait (, „Pauschale“, „Reugeld“, „Stornogebühr“) bezeichnet entweder eine Geldsumme, die bei einem Rücktritt von einem Vertrag zu zahlen ist, oder eine Geldbuße, die der Eigentümer eines bei einem Pferderennen gemeldeten Rennpferdes zahlen muss, wenn er es nicht teilnehmen lässt.

Neben der französischen ist auch die englische Schreibweise Forfeit in Gebrauch.

In einigen Sportarten wie z. B. dem Fußball gibt es einen Forfait-Sieg, wenn die gegnerische Mannschaft schon zu Spielbeginn nicht spielfähig ist oder die Fortführung eines laufendes Spieles verweigert. Ebenso, wenn während des Spiels so viele Spieler durch Verletzungen bzw. Platzverweise ausfallen, dass eine Mannschaft weniger als sieben Spieler auf dem Feld hat. Im Fußball wird je nach Fußballverband die Begegnung dann als 2:0-, 3:0- oder 5:0-Sieg für die andere Mannschaft gewertet. Ähnliche Bestimmungen existieren im Handball (10:0, außer die Tordifferenz des erspielten Spieles ist größer), Baseball (6:0), American Football (50:0), Cricket und anderen Mannschaftssportarten.

Siehe auch 
 DF Deutsche Forfait
 Walkover

Einzelnachweise 

Fußballregel
Pferderennsport
Vertragsgestaltung
Französische Phrase